ABEC () — комитет по разработке подшипников, являющийся частью Американской ассоциации производителей подшипников (ABMA).

Аббревиатура ABEC используется для указания точности изготовления прецизионных подшипников.

Ниже приводится соответствие ABEC другим стандартам.

Допуски, мм

См. также 
 Маркировка подшипников качения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ABMA 
 Допуски ABEC 

Стандартизационные организации в машиностроении
Подшипники